Bulukandang (Lumbang)
 Bulukandang (Prigen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing